Nardi ima više značenja:
 Nardi (Areco)
 Nardi (Luka)
 Nardi (Vičenca)